Die Saison 1996/97 war die 17. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde die SG 1868-Aljechin Solingen, welche alle 15 Saisonspiele gewinnen konnte. Neu aufgestiegen waren der SCA St. Ingbert, der SV Erfurt West, der USC Magdeburg und der Schachclub Eppingen. Magdeburg und Eppingen stiegen wieder ab, die weiteren Absteiger waren der PSV/BSV Wuppertal und der Delmenhorster SK.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1996/97.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1996/97
Schachveranstaltung 1996
Schachveranstaltung 1997
Sportsaison 1996/97